Draco é uma distribuição GNU/Linux baseada no Slackware Linux e utilizando o sistema pkgsrc do NetBSD como gerenciador padrão de pacotes. Draco separa fortemente o sistema dos pacotes de terceiros,
tornando a distro limpa e facilmente adaptável.

História e Desenvolvimento

Em 2006, hotstian, membro de um fórum norueguês, postou sobre suas idéias acerca 
de uma versão melhorada do Slackware. Ole Andre Rodlie juntou-se ao projeto, então nomeado eSlack.
De início, as pkgtools foram reescritas e vários pacotes que na época não existiam foram adicionados. No fim de um ano, este projeto ficou muito grande para duas pessoas gerenciarem, e o projeto foi encerrado.

Por volta de 6 meses, Ole Andre Rodlie retomou o desenvolvimento, com o novo nome Draco, agora como projeto de um homem só (ao estilo do Slackware original) e o pkgsrc como gerenciador padrão de pacotes.

  Hvordan lage din egen distro? - by Robin Heggelund Hansen, HardWare.no, February 27, 2008, retrieved February 27, 2008

Ligações externas
 Págiina oficial da Draco
 Draco at distrowatch
 Entrevista (em norueguês) com Ole Andre Rodlie

Distribuições Linux da Noruega